Gebäudefläche steht für:
 Überbaute Fläche, die Grundfläche eines Gebäudes einschließlich Überdachungen, Dachvorsprüngen, u. ä., siehe Grundfläche (Architektur)
 Baugrundfläche (Bruttogrundfläche), die Grundfläche eines Gebäudekörpers einschließlich der umschließenden Mauern, siehe Grundfläche (Architektur)
 Gebäudenutzfläche, eine Bezugsgröße im Rahmen der deutschen Energieeinsparverordnung
 Energiebezugsfläche, die in der Schweiz und Österreich verwendete Bezugsgröße für den Heizbedarf

Siehe auch
 Geschossfläche, Maß der Gebäudefläche je Baugeschossebene
 Baufläche, eine zum Bebau freigegebene Grundfläche